Insight har flere betydninger:
 insight (magasin) – engelsksproget dansk magasin, som henvender sig til udenlandske ansatte i danske firmaer
 Insight Sports – canadisk medieselskab, som administrerer flere sportskanaler
 Insight Technology – et selskab som fremstiller lygter til montering på våben
 InSight - en rumsonde